Йиндржих II из Рожмберка (чеш. Jindřich II. z Rožmberka; ум. 26 августа 1346, Креси) — чешский дворянин из рода Рожмберков.

Старший сын высочайшего коморника Чешского королевства Петра I из Рожмберка и его второй жены Катаржины из Вартенберка. Родился в период 1318/1330, о возможном браке или потомстве сведений нет.

Погиб в битве при Креси, где сопровождал короля Яна Люксембургского. Похоронен в бенедиктинском монастыре Божьей Матери в Люксембурге.

Литература 
 Anna Kubíková: Rožmberské kroniky. Krátký a summovní výtah od Václava Březana. Veduta, České Budějovice 2005.
 Emil Werunsky: Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner Zeit. Band 2: 1346—1355. Abtheilung 1. Wagner, Innsbruck 1882, S. 68.
 

Рожмберки
Деятели Столетней войны
Участники битвы при Креси
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах